Poco steht für

 eine Country-Rock-Band, die 1968 gegründet wurde, siehe Poco (Band).
 ein Möbelhaus, siehe Poco (Möbelhaus).
 als Umschreibung von wenig, nicht viel in einigen musikalischen Tempobezeichnungen
 Pocophone F1, ein vom Hersteller Xiaomi entwickeltes Smartphone bzw. eine Submarke des chinesischen Herstellers Xiaomi, siehe Smartphones von Poco

POCO steht für
 Plain old CLR object, ein Begriff der Softwareentwicklung im .NET-Umfeld